W ramach 1. rundy Pucharu Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2021/2022 drużyny rywalizowały w pucharach regionalnych. Łącznie odbyło się osiem turniejów – dwa turnieje w regionie Sydvest oraz po jednym w regionach Hordaland, Trøndelag, Nord, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane oraz Øst. Wszystkie mecze rozegrane zostały w dniach 18-19 września 2021 roku.

W 1. rundzie miały prawo uczestniczyć zespoły, które grają w niższej lidze niż 1. divisjon oraz drugie drużyny klubów posiadających zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej uczestniczące w 1. divisjon.

Zwycięzcy poszczególnych turniejów uzyskali awans do 1/16 finału Pucharu Norwegii.

Drużyny uczestniczące

Puchar Regionu Hordaland

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Møre og Romsdal

Faza grupowa 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Nord

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-7 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sogn og Fjordane

Faza grupowa 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sydvest (Agder)

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

1/8 finału

Mecz o 9. miejsce

Ćwierćfinały

Mecze o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sydvest (Rogaland)

Mecz

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Trøndelag

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa – mecze o miejsca 1-8

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 9-13

Ćwierćfinał

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Øst

Faza grupowa

Grupa A 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Grupa B 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Grupa C 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Grupa D 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 1-8

Ćwierćfinały

Mecze o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 9-16

Ćwierćfinały

Mecze o 13. miejsce

Mecze o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Puchar Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w Norwegii
2022 w Norwegii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej